Oedipe steht für:

 französische Bezeichnung für die griechische Sagengestalt Ödipus
 Oedipe (Voltaire), Tragödie von Voltaire (1718)
 Oedipe (Oper), Oper von George Enescu (1936)

Siehe auch
 Ödipus (Begriffsklärung)